Ucieczka z Zamku Falaise () - szesnasty tom cyklu Zwiadowcy australijskiego autora Johna Flanagana.

Opis fabuły 
Próba uwolnienia gallijskiego księcia kończy się katastrofalną porażką, mimo starannie przygotowanego planu. Teraz to Will oraz jego uczennica, Maddie, stali się więźniami w Zamku Falaise. Niebezpieczny i przebiegły baron Lassigny nie zamierza wypuścić ani przetrzymywanego księcia, ani ich. Aralueńscy zwiadowcy są wyłącznie pionkami w intrydze, której celem jest obalenie króla Philippe’a i przejęcie tronu Gallii.

Zwiadowcy od samego początku planują ucieczkę i powrót do Araluenu, ale w tym celu muszą przechytrzyć barona i wymyślić, w jaki sposób uwolnić się z wieży, w której zostali zamknięci. Jak się okazuje, mogą liczyć na nieoczekiwaną pomoc przyjaciół, z których jeden ukrywa się znacznie bliżej, niż mogliby się spodziewać.

Życie Willa i Maddie wisi na włosku, a szanse na zwycięstwo w pojedynku z zakutym w zbroję rycerzem albo też na powodzenie nowego ryzykownego planu uratowania księcia wydają się wyjątkowo nikłe. Zwiadowcy są jednak szkoleni w taki sposób, aby w pełni wykorzystywać swoje nadzwyczajne umiejętności i szukać nawet najbardziej szalonych sposobów na wybrnięcie z opresji. Bo najważniejsze jest zawsze to, by zrealizować powierzoną misję. (opis wydawcy)

Przypisy 

Zwiadowcy
Powieści fantastyczne z 2021 roku